Liller ist der Familienname folgender Personen:

 Bjarne Liller (1935–1993), dänischer Musiker
 William Liller (1927–2021), US-amerikanischer Astronom

Liller steht außerdem für:

 (3222) Liller, ein Asteroid des Hauptgürtels